Tumba steht für:
 Tumba, eine bestimmte Art von Grabmal
 Tumba (Musikstil), Musikstilrichtung Curaçaos
 Tumba (Trommel), eine kubanische Trommel, größte Conga, siehe Conga (Trommel)
 Tumba (Resonanzkörper), den aus einer Kalebasse bestehenden Resonanzkörper bei Sitar, Vina, Tanpura und anderen indischen Saiteninstrumenten
 eine Zupftrommel im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Ektara (Zupftrommel)

Tumba heißen folgende geographische Objekte:
 Tumba (Schweden),  Stadt in Mittelschweden
 Serra da Tumba, Gebirgszug in Angola
 Tumba (Nemërçka), ca. 1543 m, griechisch-albanischer Grenzgipfel in der Nemërçka
 Tumbasee, Lac Tumba, ein See in der Provinz Équateur im Nordwesten der Demokratischen Republik Kongo

Tumba ist der Familienname von
 Sven Tumba (1931–2011), schwedischer Eishockey-, Fußball- und Golfspieler